Алєксєєв Сергій Валентинович — український військовик
 Алексєєв Сергій Вікторович — молдовський футболіст
 Алексєєв Сергій Дмитрович (*1957) — радянський та український футболіст
 Алексєєв Сергій Миколайович — український радянський хокеїст
 Алєксєєв Сергій Олегович — український політик
 Алексєєв Сергій Олександрович — російський драматург, творив під псевдонімом Найдьонов
 Алексєєв Сергій Олександрович — український художник
 Алексєєв Сергій Олексійович — український художник
 Алексєєв Сергій Сергійович — російський правознавець
 Алєксєєв Сергій Петрович (1922—2008) — російський письменник (оповідання та повісті для дітей)